A serpente marinha é um monstro marinho mitológico que é retratado em forma de serpente, presente nas lendas dos homens do mar. Segundo tais histórias, a criatura ataca navios em alto-mar, devorando seus tripulantes. Ela surge em histórias como a Odisseia e textos mais antigos. Também uma serpente marinha é um dos perigos encontrados pelos personagens da obra literária As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada, de CS Lewis. O monstro é descrito como um ser maior que o navio, cabeça de cavalo sem orelha, de cores verde e vermelha e repleta de mariscos agarrados à pele. Algumas pessoas em Victória, capital de uma província do Canadá afirmam terem visto a criatura a nadar pela costa, e biólogos pesquisam sobre a mesma todos os dias. A criatura, nomeada de Cadborossauro, devido a Baía onde é vista anualmente, acabou por se tornar um ser criptídeo, ou seja; existem relatos de aparições suficientes para que sua existência seja estudada, mas ainda não há evidências físicas.

Referências

Lendas
Mitologia